Staufenbiel ist der Familienname folgender Personen:

 Joerg E. Staufenbiel (1943–2021), deutscher Sachbuchautor
 Rolf Staufenbiel (1929–2016), deutscher Luftfahrtingenieur